Новиков, Николай Александрович:
 Новиков, Николай Александрович (1900—1970) — советский генерал-полковник танковых войск, Герой Советского Союза.
 Новиков, Николай Александрович (1920—1943) — капитан Красной Армии, Герой Советского Союза.